Marco Beltrame (sciatore)
Marco Beltrame (scultore)